Intrepid (Englisch für unerschrocken) ist der Name

 mehrerer Schiffe der US Navy, siehe USS Intrepid
 mehrerer Schiffe der Britischen Marine, siehe HMS Intrepid
 Deckname des kanadischen Spions Sir William Stephenson (Spion) (1897–1989)
 eines Automodells der Firma Dodge, siehe Dodge Intrepid
 einer US-amerikanischen Automobilmarke der Pionierzeit, siehe Rotary Motor Vehicle Company
 der Mondlandefähre der US-amerikanischen Apollo-12-Mission
 einer Ubuntu-Version, siehe Intrepid Ibex
 ein italienischer Kart Chassis Hersteller Intrepid Kart
 australischer Reiseveranstalter für Kleingruppenreisen auf allen Kontinenten: Intrepid Travel
 Intrepid – Helden einer Katastrophe, ein US-amerikanischer Spielfilm von John Putch von 2000